Josef Frank (alternatieve spelling: Joseph Frank) is de naam van:

 Josef Frank (architect) (1885-1967), Oostenrijks/Zweeds architect
 Josef Frank (ijshockey) (1984-), de Duitse ijshockeyspeler
 Josef Frank (Tsjecho-Slowaaks politicus) (1909-1952), Tsjecho-Slowaaks politicus
 Josef Frank (Duits politicus) (1892-?), Duits politicus (BP), Landtag Bayern
 Josef Maria Frank (1895-1975), een Duits schrijver